HMS Hornet je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hornet (1893) 
 HMS Hornet (1911) 

Hornet